Cino steht für:

 Cino da Pistoia (um 1270–1336/37), italienischer Jurist und Poet des Mittelalters
 Cino (Lombardei), italienische Gemeinde im Veltlin
 Cino, Markenname des US-amerikanischen Automobilherstellers Haberer & Company

Cino ist der Familienname folgender Personen:
 Beppe Cino (* 1947), italienischer Regisseur und Drehbuchautor
 Giuseppe Cino (1645–1722), italienischer Architekt und Bildhauer
 Joe Cino (1931–1967), US-amerikanischer Theaterproduzent
 Maria Cino (* 1957), US-amerikanische Politikerin
 Maritza Cino (* 1957), ecuadorianische Dichterin und Dozentin